Die zweite USS Minneapolis (Kennung: CA-36) war ein Schwerer Kreuzer der United States Navy. Das Schiff gehörte zur New Orleans-Klasse und wurde am 27. Juni 1931 von der Philadelphia Naval Shipyard auf Kiel gelegt. Der Stapellauf war am 6. September 1933, das Schiff wurde am 19. Mai 1934 in Dienst gestellt.

Geschichte 
Nach den Testfahrten in europäischen Gewässern von Juli bis September 1934 und Umbauten in der Philadelphia Navy Yard fuhr der neue Schwere Kreuzer am 4. April 1935 durch den Panamakanal nach San Diego, wo er am 18. April eintraf und sich der 7. Kreuzerdivision anschloss. Er operierte an der Westküste, abgesehen von einer Fahrt in die Karibik Anfang 1939, und fuhr 1940 nach Pearl Harbor.

Als die Japaner die Basis am 7. Dezember 1941 angriffen, war die Minneapolis auf See, etwa 20 Meilen von Pearl Harbor entfernt, um Schießübungen durchzuführen. Sie wurde sofort für Patrouillenfahrten eingesetzt, bis sie Ende Januar einer Flugzeugträgergruppe zugeordnet wurde, die die Gilbertinseln und die Marshallinseln angriff. Sie deckte die Träger während der erfolgreichen Angriffe am 20. Februar und am 10. März, als diese japanische Schiffe bei Lae und Salamaua angriffen und die japanischen Versorgungslinien unterbrachen.

Die Minneapolis nahm auch an der Schlacht im Korallenmeer vom 4. bis 8. Mai teil, um die USS Lexington zu beschützen, wobei sie drei japanische Bomber abschießen konnte. Sie rettete Überlebende der Lexington, als diese verloren ging. Diese Schlacht war wichtig, um die Versorgungslinien nach Australien und Neuseeland nicht abreißen zu lassen und die japanische Expansion Richtung Süden aufzuhalten.

Der Kreuzer war danach an der Schlacht um Midway vom 3. bis 6. Juni beteiligt, wo er ebenfalls die Träger beschützen sollte. Diese Schlacht war einer der Wendepunkte im Pazifikkrieg, da die Japaner vier Flugzeugträger und 250 Flugzeuge mit erfahrenen Piloten verloren. Es war das Ende der japanischen Überlegenheit bei der trägergestützten Luftwaffe, was entscheidend in der modernen Kriegführung war.

Von August 1942 bis April 1943 kommandierte Charles E. Rosendahl das Schiff.

Nach Reparaturen und Ergänzung in Pearl Harbor beschützte sie vom 7. bis 9. August die Träger bei den Landungen auf Guadalcanal und Tulagi. Bei den Trägern verbleibend, fuhr sie am 30. August, um die USS Saratoga zu retten, als dieser Träger einen Torpedotreffer erhielt, und zog ihn aus der Gefahrenzone. Von September bis Oktober unterstützte sie die Landungen auf Lunga Point und auf Funafuti.

Als Flaggschiff der Task Force 67 lief sie am 29. November aus, um eine japanische Streitmacht abzufangen, die Nachschub nach Guadalcanal bringen sollte. Sie entdeckte sechs japanische Schiffe, und das Feuer ihrer Hauptartillerie eröffnete die Schlacht bei Tassafaronga. Sie erzielte viele Treffer auf dem japanischen Zerstörer Takanami, der danach sank. Als eine zweite Gruppe japanischer Kriegsschiffe, die die Transportgruppe schützen sollte, auftauchte, erhielt die Minneapolis zwei Torpedotreffer, einen am Bug und einen zweiten in einem Kesselraum, was ihr schwere Beschädigungen zufügte. Ihr Bug wurde eingedrückt, und ihre Seite war so schwer beschädigt, dass zwei ihrer Kesselräume offen waren. Durch die hervorragende Schadensbegrenzung wurde ihr Sinken verhindert, und sie konnte Tulagi erreichen. Dort wurde sie mit Palmblättern getarnt, um sie vor Luftangriffen zu schützen. Sie wurde von der eigenen Besatzung und von dort stationierten Seabees soweit repariert, dass sie nach Mare Island fahren konnte, um umfangreiche Reparaturen durchzuführen.

Im August 1943 war die Minneapolis zurück im Pazifik und nahm an jeder größeren Operation bis Iwo Jima teil. Ihr erster Einsatz war die Bombardierung von Wake am 5. Oktober. Vom 20. November bis 4. Dezember nahm sie am Angriff und der Eroberung von Makin in den Gilbertinseln teil.

Im Dezember beschützte sie eine Trägergruppe in den Kämpfen vor der Invasion von Kwajalein und Majuro und war dann an der Eroberung der Marshall-Inseln im Februar 1944 beteiligt. Mit den Trägern, die die Marianen und Karolinen angriffen, fuhr sie bis April weiter, um sie bei den Angriffen auf Palau, Truk, Satawan, Ponape und weitere japanischen Basen zu schützen. Danach war sie bei den Landungen bei Hollandia auf Neuguinea beteiligt.

Im Mai wurde die Minneapolis für die Gefechte bei den Marianen vorbereitet und nahm am 14. Juni auf Saipan an den vorbereitenden Bombardierungen zur Invasion teil. Als die Meldungen von großen japanischen Streitkräften kamen, die einen Gegenangriff starten wollten, wurde die Minneapolis der Task Force 58 zugeteilt, um die Träger in der Schlacht in der Philippinensee zu schützen. In dieser Schlacht unterstützte sie die Träger durch ihr Luftabwehrfeuer. Nachdem eine Bombe nahe bei ihr explodiert war, konnte die Mannschaft das Leck abdichten.

Vom 8. Juli bis 9. August unterstützte sie mit ihrem Artilleriefeuer die US-Marines bei der Rückeroberung von Guam. Danach, vom 6. September bis 14. Oktober, unterstützte sie die Eroberung von Palau. Während des vorbereitenden Beschusses fuhr sie am 17. Oktober in den Golf von Leyte, wo sie fünf japanische Flugzeuge abschoss.

In der Schlacht im Golf von Leyte wurde die Minneapolis am 14. Oktober Admiral Jesse B. Oldendorfs Gruppe zugeteilt, die aus weiteren Kreuzern und älteren Schlachtschiffen bestand. Sie stellten sich in der Straße von Surigao auf und konnten jederzeit durch vorgeschobene Schnellboote und Zerstörer alarmiert werden. Als die Japaner in Linie ankamen, ignorierten sie die Angriffe der kleineren Schiffe und fuhren direkt auf Oldendorfs Linie zu. Diese eröffneten das Feuer und versenkten sofort das vorderste japanische Schlachtschiff. Außerdem wurden drei Zerstörer versenkt und ein Kreuzer so schwer beschädigt, dass dieser am nächsten Tag von Flugzeugen versenkt werden konnte. Oldendorf führte das klassische Manöver Crossing the T aus, das ihm die Möglichkeit eröffnete, das vereinzelte Feuer des Gegners mit massivem eigenem zu beantworten.

Außerdem kam die Minneapolis zum Schutz von Trägergruppen und zum Beschuss in den Philippinen zum Einsatz, wo sie bei den Landungen im Golf von Lingayen vom 4. bis 18. Januar 1945 und bei den Landungen auf Bataan und Corregidor vom 13. bis 19. Februar eingesetzt wurde. Im März bereitete sie sich für den Angriff auf Okinawa vor, wo sie am 25. eintraf, um sich am vorbereitenden Beschuss zu beteiligen. Als die Hauptinvasion begann, beschoss sie das Flugfeld bei Naha und machte es unbrauchbar. Dann unterstützte sie die Infanterie, um Ziele, deren Koordinaten sie von ihnen gefunkt bekam, zu beschießen.

Nach Monaten im Einsatz waren die Kanonen der Minneapolis abgenutzt, weshalb diese ersetzt werden mussten, und sie bereitete sich vor, um am 12. April abzufahren. Ihre Abfahrt wurde durch den größten Luftangriff während der Schlacht um Okinawa verzögert. Bei Anbruch der Nacht fuhr sie nach Bremerton, wo sie instand gesetzt und ihre Kanonenrohre getauscht wurden. Sie lag in der Marinebasis Subic Bay auf den Philippinen, als der Krieg zu Ende war.

Die Minneapolis fuhr unter dem Kommando von Admiral Thomas Kinkaid, als dieser die japanische Kapitulation von Korea am 9. September 1945 annahm. Dann patrouillierte sie im Gelben Meer und unterstützte die Landungen der US-Marines bei Taku und Chinwangtao in der Republik China.

Nachdem sie in der Operation Magic Carpet Soldaten nach Hause gebracht hatte, fuhr die Minneapolis am 14. Januar 1946 durch den Panamakanal nach Philadelphia. Hier wurde sie am 21. Mai 1946 der Reserve zugeteilt und am 10. Februar 1947 außer Dienst gestellt. Sie wurde am 14. August 1959 zur Verschrottung verkauft.

Die Minneapolis erhielt für ihre Dienste im Zweiten Weltkrieg 16 Battle Stars.

Technik 
Das Schiff hatte eine Gesamtlänge von 179 m, eine Länge zwischen den Loten von 175 m und eine Breite von 18,82 m  Der Tiefgang betrug 6,93 m. Die Verdrängung lag zwischen 10.136 tn.l. und 12.436 tn.l.

Antrieb 
Die Mineapolis war mit vier Westinghouse Dampfturbinen ausgestattet, die jeweils eine Welle antrieben und insgesamt 107.000 Shp (78.698 kW) entwickelten, mit der sie eine Höchstgeschwindigkeit von 32,7 Knoten ( 61 km/h) erreichte. Der Dampf wurde von acht Babcock und Wilcox Wasserrohrkesseln geliefert. Das Schiff konnte maximal 1861 tn.l. Heizöl mitführen, was ihm bei 15 Knoten (28 km/h) eine Reichweite von 10.000 Seemeilen (18.520 km) ermöglichte. Der taktische Durchmesser lag bei 731 m bei einer Geschwindigkeit von 10 Knoten (18,5 km/h) . Die Besatzung des Schiffes bestand aus 919 Offizieren und Mannschaft.

Bewaffnung 
Die Hauptbewaffnung bestand aus [...] in Mk [...] mit einem Gewicht von [...]. Die Türme befanden sich vor und hinter den Aufbauten mit den Bezeichnungen [...] und [...] von vorn nach achtern. Die [...] m langen Geschütze hatten einen Seitenrichtbereich von [..] bis [..] Grad. Die Kanonen selbst wogen [..] t und hatten bei einer maximalen Elevation von [...]° und einer Mündungsgeschwindigkeit von -- m/s eine Reichweite von -- m. Sie verschossen -- kg schwere Granaten mit einer Kadanz von ca. -- Schuss pro Minute. Die seitliche Ausrichtung erfolgte durch [...] mit einer Geschwindigkeit von [...] Grad pro Sekunde. Die Erhöhung und Absenkung der Rohre erfolgte durch [...] mit einer Geschwindigkeit von [...] Grad pro Sekunde.

Sekundärbewaffnung 
Die Sekundärbewaffnung setzte sich aus [...] in [...] mit einem Gewicht von [...] zusammen. Die [...] m langen Geschütze hatten einen Seitenrichtbereich von [...] bis [..] Grad. Die Kanonen selbst wogen [..] t und hatten bei einer maximalen Elevation von [...]° und einer Mündungsgeschwindigkeit von -- m/s eine Reichweite von -- m. Sie verschossen -- kg schwere Granaten mit einer Kadanz von ca. -- Schuss pro Minute.

Literatur

Weblinks 

 
 USS Minneapolis bei navsource.org (engl.)

Einzelnachweise 

New-Orleans-Klasse (1933)
Schiff im Pazifikkrieg